Lake Island ist der Name folgender Inseln:

 Lake Island (Antarktika) vor der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Lake Island (Western Australia)

in Kanada:
 Lake Island (British Columbia)
 Lake Island (Manitoba)
 Lake Island (Saskatchewan)